Cere (Caere) – toponimo in lingua latina di Cerveteri
 Cère – comune francese del dipartimento delle Landes nella regione della Nuova Aquitania
 Cère – fiume della Francia centro-meridionale
 Céré-la-Ronde – comune francese del dipartimento dell'Indre e Loira nella regione del Centro-Valle della Loira

Pagine correlate 

 Cera (disambigua)
 Ceri
 Cero